Tvättegyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tvättegyl, sjö i Ronneby kommun,  (4,4 ha)
Tvättegylet (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Tvättegylet (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (9,47 ha)
Tvättegylet (Åryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,

Se även
Tvättgölen
Tvättegölen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn